Вулиця Мучна — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Мучна — вулиця в місті Бердичів.
 Вулиця Мучна — вулиця в місті Львів.

Вулиці